Engelbert von Nassau ist der Name folgender Personen:

* Engelbert I. (von Nassau) (1370–1442), Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Engelbert I. (Nassau) 
 Engelbert II. (von Nassau) (1451–1504), Herr von Breda, Diest, Roosendaal, Nispen und Wouw, sowie Graf von Nassau-Breda, siehe Engelbert II. (Nassau)